Pell může znamenat:

 Axel Rudi Pell – německý kytarista
 George Pell – australský římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup Sydney